H92 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Arcturus Observatory